Villarmayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarmayor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villarmayor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar